Bezirksliga 1940/41 bezeichnet:

 Bezirksliga Mittelschlesien 1940/41
 Bezirksliga Niederschlesien 1940/41
 Bezirksliga Oberschlesien Ost 1940/41
 Bezirksliga Oberschlesien West 1940/41